Евгений Францевич Паскаль (также Эжен Паскаль, 1791— после 1864, по другим данным, умер в 1861 году) — российский архитектор. Известен как автор проекта ворот Александровского сада в Москве и его высокой ограды со стороны площади Революции.

Биография 

Получил художественное образование в Парижской Академии художеств, учился у Персье и Фонтена. 
Поступил на службу в России в 1820 году. Служил в Комиссии по сооружению храма Христа Спасителя в Москве (1820—1822).

Затем на основании положения Комитета Министров от 4 июля 1822 года вместе с академиком Кёлером был послан в Крым для отыскания и принятия мер к сохранению памятников древности. Подал в конференцию Академии наук несколько докладов о необходимости восстановления памятников архитектуры в Крыму.

С 27 сентября 1823 года по 1 января 1827 года Паскаль состоял при Комитете гидравлических работ в Петербурге, а потом со 2 ноября 1827 года каменных дел мастером и с 26 августа 1828 года рисовальщиком в Комиссии по постройке Исаакиевского собора. 6 июля 1833 года за проект театра Паскаль был признан «назначенным в академики», после чего выставил на академической выставке проект церкви в русском стиле, а 21 сентября 1835 года получил звание академика за проект здания для публичной выставки произведений промышленности в столице. После этого он построил четыре дома для генерала Адама и три дома для полковника Брюна и в 1841 году представил на конкурс проект церкви на поле Полтавской битвы. В 1843 году Паскаль был уволен от службы, а в 1847 году ему было назначено исполнить на звание профессора архитектуры проект греко-российской церкви. Умер в 1860-х годах, дальнейших сведений о нём не имеется.

Известные постройки Е. Ф. Паскаля в Санкт-Петербурге:
 Дом Е. А. Брюн. Декабристов ул., 49 (1840—1841)
 Доходный дом Е. А. Брюн. Декабристов ул., 51 (1841)
 Особняк Е. А. Брюн. Почтамтская ул., 19 (1841)
 Доходный дом Е. А. Брюн (перестройка). Декабристов ул., 51 — Английский проспект, 26 (1841).

Примечания

Литература 
 
 
 П. Н. Петров. Сборник материалов для истории Императорской Академии Художеств т. II стр. 299, 327, 413, т. III стр. 75.
 Указатель выставки в Императорской Академии Художеств 1833 г
 Отчёты Императорской Академии Художеств за 1840—1841 гг
 Н. П. Собко, Словарь русских художников т. III вып. 1 стр. 36

Ссылки
 

Архитекторы Российской империи
Архитекторы Москвы
Архитекторы Санкт-Петербурга